Косолтепек има више значења:

 Општина Косолтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Косолтепек (Косолтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику